Une moulinette peut désigner :
 la moulinette, technique d'assurage pour l'escalade ;
 la moulinette, technique d'échecs aussi rare que dévastatrice ;
 la moulinette, une ancienne communauté canadienne (détaillée plus bas) ;
 la moulinette en informatique qui est un programme batch (traitement par lots) développé à façon pour effectuer un rattrapage, c'est-à-dire une remise en ordre d'un système informatique, dans le but de le rétablir dans un état normal ou préparé (cette dernière option en phase de test par exemple).

Village de Moulinette 

Le village de Moulinette, aujourd'hui disparu, était une petite communauté de  au Canada. Il se trouvait à deux kilomètres à l’ouest de Mille Roches sur la  en haut de la côte communément appelée « Steve’s Hill » en l’honneur de Stephen Forsyth.

Le nom « Moulinette », d’origine française, viendrait soit du fait qu'il y avait de nombreux moulins vers les années 1800, soit du mot « moulinet », « treuil » faisant référence aux guindeaux utilisés par les Français pour hisser leurs bateaux le long des rapides du Saint-Laurent. Ce fleuve apportait une source d'énergie pour beaucoup de personnes. 

En 1950, un projet hydroélectrique se mit en place et le village fut rasé.